O termo Petim pode referir-se a:

 Petín, município da Espanha, na província de Ourense
 Petim, bairro do município brasileiro de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação